Biografies:
 John Horton Conway (1937–2020), matemàtic anglès.
 James Terry Conway (1947), 34è Comandant del Cos de Marines estatunidencs.
 Geografia:
 Conway (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas.
 Conway (Dakota del Nord)
 Conway (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Conway (Carolina del Nord)
 Conway (Carolina del Sud)
 Conway (Iowa)
 Conway (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Conway (Missouri) 
 Conway (Nou Hampshire)
 Conway (Pennsilvània)
 Conway (Washington)
 Conway Springs, població dels Estats Units a l'estat de Kansas.
 North Conway, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Hampshire.
 Geologia:
 Placa de l'escull de Conway, microplaca tectònica de la litosfera de la Terra.
 Matemàtiques:
 Funció caixa de Conway, funció inversa de la funció signe d'interrogació.